Język asyryjski (starożytny) – jeden z głównych dialektów języka akadyjskiego, którym posługiwali się w II i I tys. p.n.e. zamieszkujący północną Mezopotamię starożytni Asyryjczycy
 Język asyryjski (współczesny) – język należący do grupy dialektów nowoaramejskich, którym posługują się obecnie żyjący na terenie Bliskiego Wschodu współcześni Asyryjczycy